Jacob Jordan (1741-1796), homme politique canadien ;
 Jacob Jordan (1770-1829), son fils, homme politique canadien.